Sabri pode se referir a: 
 Sabri Sarıoğlu, futebolista turco que defende a equipe do Galatasaray Spor Kulübü
 Ihsan Sabri Çaglayangil, ministro turco.
 Sabri Lucas, ator português.

Desambiguação